NaCl steht als Abkürzung für:
 Natriumchlorid, chemische Bezeichnung für Kochsalz
 NaCl (Software), Kryptographie-Programmbibliothek
 Google Native Client, Technologie zum Ausführen von Programmen im Webbrowser Google Chrome

Abkürzung